Capharnaüm peut désigner :
 Capharnaüm, un village au nord de l'État d'Israël ;
 Capharnaüm, un jeu de rôle français, publié en 2007 ;
 Capharnaüm, film libanais de Nadine Labaki, sorti en 2018.